S16, S.16 ou S.XVI peut faire référence à:

Domaine militaire 
 HMS Oracle (S16), un sous-marin de la Royal Navy ;
 SPAD S.XVI, un avion de reconnaissance français ;
 SIAI S.16, un hydravion de reconnaissance et de bombardements italien ;
 Sikorsky S.16, un avion de chasse russe.

Musique 
 S16, album de Woodkid, sorti en 2020.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer., sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Routes
  Voie rapide autrichienne S16 reliant Zams à Montafon ;
  Voie rapide polonaise S16 reliant Olsztyn à Knyszyn.

Train
  Ligne S16 du RER Zurichois en Suisse.

Voiture
 Modèle S16 de la Peugeot 206.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres